

Astronomia 
 Chauvenet – cratere lunare

Persone 
 Enrico Rossi Chauvenet – calciatore italiano
 Russ Chauvenet – scacchista statunitense
 William Chauvenet – educatore statunitense